Kuk (Cetingrad), plaats in Kroatië
 Kuk (Papoea-Nieuw-Guinea), archeologische vindplaats
 Kuk (Slovenië), plaats in Slovenië
 K.u.K., afkorting van Kaiserlich und königlich